Newry ist die Bezeichnung verschiedener Orte:

 Newry (Nordirland)

In Australien
 Newry (Northern Territory)

In den Vereinigten Staaten:
 Newry (Maine)
 Newry (Pennsylvania)
 Newry (South Carolina)
 Newry (Wisconsin), im Vernon County